Бенджамин Рой «Би Джей» Армстронг-младший (; , Детройт, штат Мичиган, США) — американский профессиональный баскетболист, трёхкратный чемпион НБА (1991, 1992 и 1993) в составе команды «Чикаго Буллз». Как разыгрывающий защитник он являлся неотъемлемой частью «звёздной» команды «Чикаго» 1990-х годов.

Ранние годы 
Би Джей Армстронг родился  в городе Детройт (штат Мичиган), посещал школу Бразе Райс в городе Блумфилд-Хиллс (штат Мичиган), которую окончил в 1985 году.

Карьера

Карьера игрока 
На уровне колледжей Армстронг начал выступать за университет штата Айова, команду «Айова Хэйкис» и стал лучшим игроком колледжа по количеству результативных передач за всё время выступлений с результатом 517. В настоящее время его рекорд был побит, однако Армстронг занимает четвертую позицию за всё время ведения статистики колледжа. Занимает шестое место по количеству перехватов (178) и четвёртое по общему количеству набранных очков (1705). С процентом попаданий .443 из-за трехочковой дуги разыгрывающий защитник в среднем набирал 18,6 очков и отдавал 5,4 результативные передачи. Диплом бакалавра Армстронг получил в мае 1989 года.

Армстронг был выбран на драфте 1989 года в первом раунде под общим 18-м номером командой «Чикаго Буллз» и помог команде выйти в финал Восточной конференции после 55 побед в регулярном чемпионате сезона 1989-90.

В 1991 году помог команде выиграть первый титул чемпиона НБА после 61 победы в регулярном чемпионате, в финале был обыгран «Лос-Анджелес Лейкерс». В следующем сезоне набирал двухзначные показатели в графе очки, при этом выходил со скамейки, подменяя Джона Паксона, а «Чикаго» выиграла 67 матчей регулярного чемпионата и второй титул чемпиона НБА. В 1993 году вновь был игроком запаса, соотношение побед и поражений у «Чикаго» составляло 57—25, а команда в третий раз подряд завоевала титул чемпиона. Также стал лучшим по проценту попаданий в лиге с трехочковой дуги с результатом .453, забив 63 броска с 139 попыток.
В сезоне 1993—94, после неожиданного ухода Майкла Джордана, Армстронг заявил о себе как о лидере, став третьим бомбардиром команды. В сезоне 1994 года был выбран игроком стартового состава на Матч всех звёзд НБА и занял второе место по проценту попаданий с трехочковой дистанции в лиге с результатом .444, процент побед и поражений у «Чикаго» по итогам сезона составил 55—27, а в плей-офф ей удалось добраться только до второго раунда.
В сезоне 1995 года Армстронг вновь стал третьим по результативности в команде, соотношение побед и поражений у «быков» составило 47—35, однако с Джорданом, Пиппеном и Кукочем смогла вновь добраться только до второго раунда плей-офф.

В 1995 году проходил Драфт расширения НБА, в котором принимали участие новые команды и Армстронг стал первым игроком, который попал в состав незадолго до того созданной команды «Торонто Рэпторс». В сезонах 1996 и 1997 годов выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». После четырёх матчей 1998 года игрок перешёл в «Шарлотт Хорнетс», сыграв за новую команду в 62 матчах. В сезоне 1999 года сыграл за «Хорнетс» в 10 матчах, а в марте перешёл в «Орландо Мэджик».
30 августа 1999 года вновь подписал контракт с «Чикаго», отыграл в ней сезон 1999—2000 и по окончании сезона объявил о завершении игровой карьеры.

Дальнейшая карьера 
После этого Армстронг попал в тренерский штаб команды «Чикаго Буллз», где стал помощником вице-президента Джерри Краузе. После того, как в 2003 году Краузе подал в отставку, Армстронга по стечению обстоятельств заменил на его посту Паксон, которого ранее в составе «быков» заменил сам Армстронг. В течение двух сезонов Армстронг был рядовым скаутом, а в 2005 году оставил и этот пост.

Бывшего игрока приняли на работу в ESPN, где он стал баскетбольным аналитиком и принимал участие в съемках телевизионной передачи «НВА: Быстрый прорыв». С 2006 года он также работал в компании Wasserman Media Group, занимался спортивным маркетингом, представляя спортсменов в Лос-Анджелесе (Калифорния).

В настоящее время Армстронг выступает в качестве агента для игрока «Буллз», разыгрывающего Деррика Роуза, который был выбран под первым пиком драфта 2008 года.

Переходы игрока 
 Выбран на драфте 1989 года в первом раунде под общим 18-м номером командой «Чикаго Буллз».
 24 июня 1995 года выбран на расширительном драфте НБА командой «Торонто Рэпторс».
 18 сентября 1995 года продан команде «Голден Стэйт Уорриорз» в обмен на Виктора Александера, Карлос Роджерс и права на драфт Мартина Льюиса, Майкла Макдональда и Дуэйна Уитфилда.
 7 ноября 1997 года обменян в «Шарлотт Хорнетс» на Магси Богза и Тони Делка.
 10 марта 1999 года обменян вместе с Гленом Райсом и Джей Ар Рейдом в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Эдди Джонса и Элдена Кемпбелла.
 10 марта 1999 года отчислен из «Лейкерс».
 14 марта 1999 года подписал контракт на правах свободного агента с клубом «Орландо Мэджик».
 30 августа 1999 года подписал контракт на правах свободного агента с «Чикаго Буллз».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игрока и его агента
 Статистика за карьеру
 Профиль в НБА 
 Профиль в Зале Славы школы
 Интервью с игроком 

Баскетболисты США
Игроки «Айова Хокайс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Разыгрывающие защитники